Nicolas Le Floch steht für: 

 Nicolas Le Floch, Protagonist in Romanen von Jean-François Parot
 Nicolas Le Floch (Fernsehserie), französische Fernsehserie